Svjetska prvenstva u vaterpolu za muškarce održavala su se u nepravilnim razmacima od 1973. godine; u početku svake dvije godine, zatim svake četiri ili tri godine, a od 2001. godine njihovo se održavanje ustalilo na svake dvije godine. Ženski vaterpolo uveden je od Svjetskog prvenstva 1986. godine.

Službeni naziv na engleskom jeziku je "FINA World Championships".

Rezultati prvenstava za vaterpoliste

Odličja po državama 

(po stanju nakon SP 2022.)

1 Država ne postoji više.
2 SR Njemačka i DR Njemačka su se ujedinile u jednu državu.

Napomena: Država Srbija i Crna Gora je u početku nastupala pod imenom SR Jugoslavija (do 2003.).

Vidi 
europska vaterpolska prvenstva
svjetska prvenstva u vaterpolu za žene